Срджян А́ндрич (; 5 января 1980, Дубровник, СФРЮ) — хорватский футболист, полузащитник.

Карьера 
Его профессиональная карьера началась в 1999 году, когда он переехал в Сплит играть за местный клуб «Хайдук». Молодой игрок проявил себя хорошим образом и стал игроком основы. За те пять лет, которые он провёл в клубе, он сыграл 103 игры и забил 9 мячей, выиграл два Чемпионата Хорватии 2001 и 2004 года, два Кубка Хорватии в 2000 и 2003 годах и стал капитаном команды.

Затем Срджян решил уехать за границу, в греческий «Панатинаикос». Он сыграл там три сезона, но провёл всего 25 матчей, забив 2 мяча. Неудачное выступление в Греции заставило его покинуть клуб (контракт он отработал) и вернуться в «Хайдук». В 2012 году он уехал в ОАЭ, где год отыграл за клуб «Аль-Вахда» из Абу-Даби. Летом 2013 года Андрич завершил футбольную карьеру.

Достижения 
 Чемпион Хорватии: 2000/01, 2003/04.
 Обладатель Кубка Хорватии: 1999/2000, 2002/03.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Sportnet.hr 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Аль-Вахда» Абу-Даби